Сан-Жо́ржи (Сан-Жо́рже) (, «Святой Георгий»):

География 
 Сан-Жоржи — португальский остров в составе Азорского архипелага
 Сан-Жоржи — муниципалитет в Бразилии.
 Сан-Жоржи — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Сан-Жоржи-ди-Селью — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.

Другое 
 Сан-Жоржи — сыр, производимый на острове Сан-Жоржи
 Крепость Сан-Жоржи — достопримечательность Лиссабона

См. также 
 Санкт-Георген — эквивалент на немецком языке
 Сан-Джорджо — эквивалент на итальянском языке
 Сент-Джордж — эквивалент на английском языке
 Сен-Жорж — эквивалент на французском языке
 Сан-Хорхе — эквивалент на испанском языке